

Codici 
 FGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di F'derik (Mauritania)

Mineralogia 
 Fgd – abbreviazione di ferrogedrite

Sigle 
 FGD – Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Note